Mieczysław Ludwik Potocki – organizator urzędu konserwatorskiego w Galicji Wschodniej
 Mieczysław Potocki (1799–1878) – magnat, awanturnik
 Mieczysław Potocki, ps. "Węgielny", "Kamienny" (1909–1989) – major WP oraz ZWZ-AK

Przypisy